Bosznia-Hercegovina
Glogovac falu Bijelina községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Glogovac falu Cazin községben, az Una-Sana kantonban

 Horvátország
Glogovac falu Koprivnički Bregi községben, Kapronca-Kőrös megyében

 Koszovó
Glogovac falu a Koszovói körzetben

 Románia
Glogovác, románul Vladimirescu község Arad megyében

 Szerbia
Glogovac falu Bela Palanka községben, a Piroti körzetben
Glogovac falu Jagodina községben, a Pomoravljei körzetben
Glogovac falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben

Hasonló nevű
Glogova fiktív Felvidéki falu Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regényében